Hidrofobija je naziv s više značenja:
 Akvafobija - strah od vode

 Hydrophobia - videoigra

 Hidrofobnost - osobina molekula da se odbijaju od vodene mase